Die Singapur Super Series 2014 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. April 2014 in Singapur statt. Das Preisgeld betrug 300.000 US-Dollar. Es war das fünfte Turnier der BWF Super Series 2014.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Kenichi Tago
  Tommy Sugiarto
  Boonsak Ponsana
  Du Pengyu
  Son Wan-ho
  Nguyễn Tiến Minh
  Kento Momota

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Wang Yihan
  Ratchanok Intanon
  Bae Yeon-ju
  Sung Ji-hyun
  Tai Tzu-ying
  Saina Nehwal
  P. V. Sindhu

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra
  Hoon Thien How / Tan Wee Kiong
  Kim Sa-rang / Yoo Yeon-seong
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Bao Yixin / Tang Jinhua
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Chang Ye-na / Kim So-young
  Ma Jin / Wang Xiaoli
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Xu Chen / Ma Jin
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Markis Kido / Pia Zebadiah
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Singapur Super Series 2014 auf bwfbadminton.org

BWF Super Series 2014
2014